Le tournoi CCI International 2014 est l'édition 2014 du tournoi de squash CCI International qui se déroule du 3 au 6 juillet 2014 à Bombay. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre joueurs qualifiés. 

Ali Farag,  mondial et issu des qualifications, provoque la sensation en s'imposant face à Nasir Iqbal.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 CCI International
 Saison 2014 de la PSA

Liens externes 

CCI International
Sport en Inde en 2014
Squash en 2014
Sport en juillet 2014